Pietro Foscari († 1485), cardinale
 Pietro Foscari (1517-1581), politico
 Pietro Foscari (1582-1629), politico